Абдулрахман Абду — катарський футбольний арбітр
 Фіфі Абду — єгипетська танцюристка й акторка